Voigt steht für:

 Vogt in älterer Schreibweise
 Voigt, ein Familienname
 (4378) Voigt, ein nach Hans-Heinrich Voigt benannter Asteroid

Siehe auch:
 Voegt
 Voigt-Effekt, Effekt in der Magneto-Optik
 Voigt Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Voigt-Profil (auch Voigtfunktion), Faltung einer Gauß-Kurve mit einer Lorentz-Kurve
 Pseudo-Voigt-Profil (oder Pseudo-Voigt-Funktion), Näherungsfunktion des Voigt-Profils
 Voigtsche Notation, Schreibweise für symmetrische Tensoren in der Kristallographie
 Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt, Orgelbaufirma
 Voigt & Schweitzer, Unternehmensgruppe

 Vogt (Begriffsklärung)